

Дани сећања 

370-е п. н. е.